Frø har flere betydninger:
Frø (padde) – en frø er en springpadde
Frø (plantedel) – et frø er en plantekim, omsluttet af frøhvide og frøskal

Se også
Frosch – del af buen der bruges til strygeinstrumenter; betyder direkte oversat "frø"